Mafraq kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Mafraq (guvernementshuvudort), 
 Mafraq (guvernement), 

Robotskapade Jordanienförgreningar